Velika nagrada Brazilije 1987 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1987. Odvijala se je 12. aprila 1987.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 61
| 1:39:45,141
| 5
| 9
|-
! 2
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 61
| + 40,547 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 2
|  Stefan Johansson
| McLaren-TAG
| 61
| + 56,758 s
| 10
| 4
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 61
| + 1:39,235
| 7
| 3
|-
! 5
| 20
|  Thierry Boutsen
| Benetton-Ford
| 60
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 6
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 60
| +1 krog
| 1
| 1
|-
! 7
| 11
|  Satoru Nakajima
| Lotus-Honda
| 59
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 8
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 58
| Zavrten
| 9
|  
|-
! 9
| 10
|  Christian Danner
| Zakspeed
| 58
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 10
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 58
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 11
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Ford
| 57
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! 12
| 14
|  Pascal Fabre
| AGS-Ford
| 55
| +6 krogov
| 22
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Cheever
| Arrows-Megatron
| 52
| Pregrevanje
| 14
|  
|-
! Ods
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Honda
| 50
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 48
| El. sistem
| 11
|  
|-
! Ods
| 8
|  Andrea de Cesaris
| Brabham-BMW
| 21
| Diferencial
| 13
|  
|-
! Ods
| 17
|  Derek Warwick
| Arrows-Megatron
| 20
| Motor
| 8
|  
|-
! WD
| 21
|  Alex Caffi
| Osella-Alfa Romeo
| 20
| 
| 21
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 17
| Vzmetenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 9
|  Martin Brundle
| Zakspeed
| 15
| Turbo
| 19
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-Ford
| 9
| Turbo
| 4
|  
|-
! DSQ
| 23
|  Adrian Campos
| Minardi-Motori Moderni
| 3
| Diskvalifikacija
| 16
|  
|-
! DNS
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Ford
| 0
| 
| 23
|  
|}

Formula 1 sezona 1987
1987